Золочівський деканат УГКЦ
 Золочівський деканат РКЦ